Il torneo maschile di goalball ai giochi paralimpici estivi del 2016 si è svolto presso l'Arena do Futuro dall'8 al 16 settembre, a Rio de Janeiro. La squadra vincitrice è stata la nazionale lituana per la prima volta nella storia.

Qualificazioni

Risultati

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale medaglia di bronzo

Finale medaglia d'oro

Classifica

Collegamenti esterni